Az A29-es autópálya egy 119 km hosszú autópálya Szicília szigetén, amely Palermót köti össze Mazara del Vallóval. Az autópálya Autostrada del Sale (A só autópályája) néven is ismert, mert az ágainak végei (...) Marsala és Trapani közt. Az autópálya teljes hosszában 4 sávos.

Palermo - Mazara del Vallo

A29 Alcamo-Birgi-ág

Úgy is hívják, hogy Autostrada del Sale (A só autópályája).

A29dir Alcamo-Birgi-ág
Autostrada del Sale

A29dir A Trapani-ág

A29dir to Palermo Airport

Fordítás 
 

Olaszország autópályái
Szicília közlekedése